Świnice Warckie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la Voïvodie de Łódź
gmina de Świnice Warckie dans le powiat de Łęczyca
Village de Świnice Warckie et chef-lieu de la gmina de même nom